Аббеку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шони. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02001.

Население

Экономика 
В 2010 году среди 327 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 231 были экономически активными, 96 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 62,1 %). Из 231 активных жителей работали 196 человек (113 мужчин и 83 женщины), безработных было 35 (17 мужчин и 18 женщин). Среди 96 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Аббекур

Коммуны департамента Эна